786 км, 786-й киломе́тр — топоним в России.

 786 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 675426. 
 786 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 293524.